– japoński łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Medalista zawodów z cyklu Challenger Series, mistrz zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2016), brązowy medalista mistrzostw świata juniorów (2015), srebrny (2014) i brązowy (2015) medalista finału cyklu Junior Grand Prix.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy łyżwiarze figurowi
Sportowcy związani z Kishiwadą
Ludzie urodzeni w Kishiwadzie
Urodzeni w 2000